Региональная лига Германии по футболу 2022/2023 — 15-й сезон Региональной лиги как четвёртого по классу дивизиона. С сезона-2018/19 четыре команды выходят в Третью лигу. В этом сезоне чемпионы региональных лиг Юго-Запад, Запад и Север выходят напрямую. Чемпионы регионов Северо-Восток и Бавария играют в промо-плей-офф за четвёртое место.

Список команд

Региональная лига «Бавария»

Стыковые матчи на вылет 

|}

Региональная лига «Север»

Региональная лига «Северо-Восток»

Региональная лига «Юго-Запад»

Региональная лига «Запад» 
До этого сезона место в Кубке Германии от региона Вестфалия получал победитель стыкового матча между победителем Оберлига «Вестфалия» и командой Региональной лиги «Запад» из Вестфалии с наибольшим количеством очков. Начиная с сезона 2022/23, победитель Оберлиги «Вестфалия» и лучшая команда Региональной лиги «Запад» из Вестфалии участвуют в Кубке по очереди. В этом сезоне место в кубке получает лучшая команда Региональной лиги из Вестфалии.

Плей-офф 

|}

Примечания

Ссылки 
 Региональная лига на DFB.de
 Региональная лига на soccer365.ru

2022/2023